Het seizoen 2010/11 van de zaterdag Hoofdklasse C is een van de zes competities op het op een na hoogste niveau voor het amateurvoetbal in Nederland. Het seizoen begon op 4 september 2010 en de laatste speelronde was op 14 mei 2011.
De kampioen van vorig seizoen (2009/10) was Excelsior '31, welke vanaf dit seizoen uitkomt in de Topklasse.

Veranderingen 
Sinds dit seizoen is de Hoofdklasse niet meer het hoogste niveau voor amateurvoetbal binnen Nederland. Dat is de Topklasse geworden. Hierdoor zal de winnaar van elke Hoofdklasse ook niet meer spelen om het Algeheel Amateurkampioenschap.

Verdere verschillen met de voorgaande seizoenen zijn de promotie en degradatieregels. Vanaf dit seizoen promoveert de kampioen rechtstreeks naar de Topklasse. De (plaatsvervangende) periodekampioenen strijden samen met de (plaatsvervangende) periodekampioenen van de zaterdag Hoofdklasse A, zaterdag Hoofdklasse B en de nummer 13 van de Topklasse om één plek in de Topklasse.

De slechtste twee ploegen van de Hoofdklasse zullen rechtstreeks degraderen naar de Eerste klasse, terwijl de nummers 11 en 12 tegen de (plaatsvervangende) periodekampioenen uit de Eerst klasse spelen om degradatie te voorkomen.

Teams

Ranglijst

Stand

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen
** HZVV kreeg 1 punt in mindering

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag C